Soulfly е едноименен дебютен студиен албум на метъл групата Soulfly, който е издаден на 21 април 1998 г. от Roadrunner Records.

Състав 
 Макс Кавалера – вокали и китара
 Рой Майорга – барабани
 Джаксън Бандейра – китара
 Марсело Диаш – бас

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сертификат

Външни препратки 
 Официална страница

Албуми на Соулфлай
Музикални албуми от 1998 година
Дебютни албуми